Буктиња (часопис)
 Буктиња (Неготин)